

Гілбертвілл — місто, штат Айова
 Гілбертвілл — селище, штат Массачусетс